Venancio González puede hacer referencia a:

Venancio González Iglesias, futbolista español;
Venancio González Valledor, científico español; o
Venancio González y Fernández, abogado y político español.